Барак — багатозначний термін:

 Барак — швидко збудована тимчасова будівля.
 Барак — ізраїльський ЗРК корабельного базування.
 Болгарський барак — порода собак.
 Барак — 188-а бронетанкова бригада бронетанкових військ Ізраїлю.

Топонім 

 Барак — колишня назва села Синицине в Кіровському районі Криму.

Населені пункти та їхні частини

 Барак — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Барак — село в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Барак — частина села Коритно в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Барак — частина села Медзежа в гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Ім'я 

 Барак ( — «благословенний», з додаванням префікса — Мубарак;  — «блиск, блискавка») — семітське ім'я, похідне від двох близьких за звучанням семітських коренів.
 Барак-хан (Борак;? −1428/1429) — Хан Золотої Орди в 1423—1426 і 1427—1428 роках.
 Барак — державний діяч Казахського ханства
 Барак Обама — президент США.
 Барак (суддя) — персонаж Книги Суддів, п'ятий за рахунком суддя Ізраїля епохи Суддів

Прізвище 

 Йозеф Барак (; 1833—1883) — чеський поет, журналіст і політик.
 Ехуд Барак (Бруг, ; 1942) — ізраїльський військовий і політичний діяч, генерал-лейтенант.

Див. також 
 Барак-хан (значення)
 Барака (значення)Барака

Примітки